Harri Pesonen (né le  à Muurame) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie

Carrière 
Harri Pesonen a commencé sa carrière en 2007 au JYP Jyväskylä, où il jouait déjà dans les équipes juniors. Lors de la saison 2007-2008, il fait ses débuts en SM-liiga en jouant trois matchs sans points ni pénalités. Lors de la saison suivante, il devient un titulaire en attaque et inscrit sept points dont quatre buts en 47 matchs et devient champion de Finlande.

Après un deuxième titre en 2012, il tente sa chance en Amérique du Nord et fait ses débuts en NHL en  avec les Devils du New Jersey. Après deux saisons jouées en majorité avec les Devils d'Albany en AHL, il retourne en Europe et signe pour deux saisons au Lausanne Hockey Club.

Palmarès 
 Champion de Finlande en 2009 et 2012 avec le JYP Jyväskylä.
 Champion du monde avec la Finlande en 2019.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2007-2008 || JYP Jyväskylä || SM-liiga || 3  || 0  || 0  || 0  || 0  || -  || -  || -  || -  || 
|-
| 2008-2009 || JYP Jyväskylä || SM-liiga || 47  || 4  || 3  || 7  || 12  || 15  || 4  || 1  || 5  || 8
|-
| 2008-2009 || D-Team || Mestis || 10  || 10  || 6  || 16  || 10  || -  || -  || -  || -  || 
|-
| 2009-2010 || JYP Jyväskylä || SM-liiga || 25  || 4  || 2  || 6  || 35  || - || - || - || - || 
|-
| 2009-2010 || D-Team || Mestis || 18  || 4  || 3  || 7  || 33  || 11  || 1  || 3  || 4  || 8
|-
| 2010-2011 || JYP Jyväskylä || SM-liiga || 54  || 11  || 15  || 26  || 26  || 10  || 4  || 6  || 10  || 6 
|-
| 2010-2011 || D-Team || Mestis || 2  || 0  || 3  || 3  || 4  || - || - || - || - || 
|-
|-
| 2011-2012 || JYP Jyväskylä || SM-liiga || 60  || 21  || 14  || 35  || 52  || 14  || 6  || 5  || 11  || 37
|-
| 2012-2013 || Devils du New Jersey || LNH || 4  || 0  || 0  || 0  || 2  || - || - || - || - || 
|-
| 2012-2013 || Devils d'Albany || LAH || 64  || 14  || 17  || 31  || 24  || - || - || - || - || 
|-
| 2013-2014 || Devils d'Albany || LAH || 75  || 15  || 21  || 36  || 52  || 4  || 0  || 1  || 1  || 0
|-
| 2014-2015 || Lausanne HC || LNA ||48||10||19||29||49||7||1||3||4||2
|-
| 2015-2016 || Lausanne HC || LNA || 50|| 22|| 24|| 46|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Lausanne HC || LNA || 49|| 15|| 22|| 37|| 20|| 4|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 2017-2018 || Lausanne HC || LNA || 41|| 12|| 17|| 29|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || SCL Tigers || LNA || 50|| 21|| 22|| 43|| 40|| 6|| 2|| 2|| 4|| 6
|-
| 2019-2020 || SCL Tigers || LNA || 48|| 18|| 24|| 42|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2020-2021|| Metallourg Magnitogorsk || KHL || 33|| 6|| 8|| 14|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2020-2021|| Ak Bars Kazan || KHL || 17|| 1|| 3|| 4|| 8|| 10|| 1|| 4|| 5|| 8
|-
| 2021-2022|| SCL Tigers || LNA ||  ||

Au niveau international 

|-
| 2008 || align="left"| Championnat du monde junior  || 6|| 2|| 1|| 3|| 0|| -3||align="left"| Sixième place
|-
| 2019 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 4|| 3|| 7|| 0|| +9||align="left"| Médaille d'or
|-
| 2022 || align=left| Jeux olympiques || 6|| 3|| 1|| 4|| 4|| +3|| align=left| Médaille d'or
|-
| 2022 ||align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 5|| 6|| 0|| +7|| align="left"|  Médaille d'or

Références

Naissance à Muurame
Naissance en août 1988
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Champion olympique de hockey sur glace
Champion olympique finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Devils d'Albany
Joueur du Lausanne HC
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur de l'Ak Bars Kazan